Ара́м Манукя́н:
 Манукян, Арам Арутюнович (1879—1919) — армянский общественно-политический и государственный деятель.
 Манукян, Арам Вигенович (род. 1957) — армянский политический деятель.